Het seizoen 2004/05 van de zaterdag Hoofdklasse A ging van start op 28 augustus 2004. De laatste speelronde was op 23 april 2005. De zaterdag Hoofdklasse A is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De titelhouder van het vorige seizoen (2003/04) was Quick Boys, die dit seizoen in de zaterdag Hoofdklasse B uitkomt.

Teams

Eindstand

1 Winnaar eerste periodetitel 
2 Winnaar tweede periodetitel 
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag A